Austràlia 31 - Samoa Americana 0 és el resultat rècord com a marcador més engruixat en la història del futbol entre dues seleccions nacionals, en partit oficial. El partit es va disputar a Coffs Harbour, Austràlia, l'11 d'abril de 2001, entre les seleccions d'Austràlia i de la Samoa Americana per la classificació per a la Copa Mundial de Futbol de 2002. El partit és reconegut dins del Llibre Guinness dels rècords.

Fitxa del partit

Enllaços externs 
 FIFA.com - Report oficial del partit 

Història del futbol
Futbol a Austràlia
Samoa Nord-americana